Aïcha Goblet (1894-1972, modèle et danseuse française
 Albert Goblet d'Alviella (1790-1873), militaire et homme politique belge
 Eugène Goblet d'Alviella (1846-1925), sénateur libéral, professeur d'histoire des religions, franc-maçon, concepteur du mausolée dans le cimetière de la commune de Court-Saint-Étienne (Brabant wallon, Belgique)
 René Goblet (1828-1905), homme politique français
 Louis Goblet (1887-1941), homme politique belge
 Yves-Marie Goblet (1881-1955), géographe et économiste français 
 Richard Goblet d'Alviella, (1948), financier belge
 Michaël Goblet d'Alviella, (1955) bourgmestre de Court-Saint-Étienne
 Marc Goblet (1957-2021), syndicaliste et homme politique belge